Ву́лиця Уборе́вича, Ву́лиця Команда́рма Уборе́вича — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Вулиця Уборевича — вулиця в місті Горлівка.
 Вулиця Уборевича — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Уборевича — вулиця в місті Єнакієве.
 Вулиця Уборевича — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Уборевича — вулиця в місті Макіївка.

 Вулиця Уборевича — колишня назва вулиці Миколи Битинського в місті Вінниця.
 Вулиця Командарма Уборевича — колишня назва вулиці Академіка Єфремова в місті Київ.
 Вулиця Уборевича — колишня назва Медової вулиці в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Командарма Уборевича — колишня назва Кобзарської вулиці в місті Миколаїв.
 Вулиця Уборевича — колишня назва вулиці Бучми в місті Харків.
 Вулиця Уборевича — колишня назва вулиці Гетьмана Виговського в місті Хмельницький.

Вулиця Уборевича — вулиця в місті Барановичі.
 Вулиця Уборевича — вулиця в місті Мінську.

Вулиця Уборевича — вулиця в місті Артем.
 Вулиця Уборевича — вулиця в місті Владивосток.
 Вулиця Уборевича — вулиця в місті Лісозаводськ.
 Вулиця Уборевича — вулиця в місті Новодвінськ.
 Вулиця Уборевича — вулиця в місті Новоросійськ.
 Вулиця Уборевича — вулиця в місті Спаськ-Дальній.
 Вулиця Уборевича — вулиця в місті Тамбов.
 Вулиця Уборевича — вулиця в місті Хабаровськ.

Вулиці, названі на честь людей